UAT puede referirse a:
 User Acceptance Testing, Examen de aceptación por parte de los usuarios (Referente a las pruebas de software)
 Universidad Autónoma de Tlaxcala, un sistema universitario en el estado de Tlaxcala, México
 Universidad Autónoma de Tamaulipas, un sistema universitario en el estado de Tamaulipas, México; o
 Unidad Antiterrorista, una agencia gubernamental estadounidense ficticia;